Сплошные неприятности — название нескольких кинофильмов:
 «Сплошные неприятности» () — американский короткометражный фильм 1941 г. (9-й фильм с Бастером Китоном для Columbia Pictures) (реж. Жюль Уайт)
 «Сплошные неприятности» () — итальянская кинокомедия 1984 г. (реж. Энцо Барбони)
 «Сплошные неприятности» () — американская чёрная комедия 1991 г. (реж. Дэн Эйкройд)